Эр-сюр-ла-Лис:

 Эр-сюр-ла-Лис — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Сент-Омер, кантон Эр-сюр-ла-Лис.
 Эр-сюр-ла-Лис — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.